У́ттар-Праде́ш (, «Северный регион»; ; ) — штат на севере Индии. Столица — Лакхнау, крупнейший город — Канпур. Другие крупные города — Агра, Алигарх, Айодхья, Варанаси (Бенарес), Горакхпур, Праяградж. Население 199 581 477 человек (1-е место среди штатов; данные 2011 г.).

География 

Площадь территории 240 928 км² (5-е место). Штат расположен в основном в пределах Индо-Гангской низменности, в плодородной долине Ганга и Джамны. Уттар-Прадеш граничит с Непалом, а из индийских штатов — с Уттаракхандом (выделен из состава Уттар-Прадеша в 2000 году согласно принятому парламентом страны закону), Химачал-Прадешем, Харьяной, Раджастханом, Мадхья-Прадешем, Чхаттисгархом, Джархандом, Бихаром и национальной столичной территорией Дели.

Территорию штата можно поделить на три основных географических региона: Гималаи (на севере), высота которых здесь колеблется от 300 до 5000 м; Гангская равнина (в центре), плоская территория, для которой здесь характерны плодородные аллювиальные почвы, множество рек и озёр. Третий регион — холмы и плато Видхья, занимающие южную часть Уттар-Прадеш.

Климат 
Большей частью саванный. Для северо-востока штата характерен тропический муссонный климат, который сильно различается в разных районах из-за больших колебаний высоты. На равнинах средние температуры изменяются от 4-5 °С в январе до 41-43 °С в мае и июне. Выделяют 3 сезона: зимний (с октября по февраль), летний (с марта до середины июня) и сезон дождей (муссоны) (с июня по сентябрь). Для летнего сезона характерна жаркая и сухая погода, температуры достигают 45, а иногда и 45-47 °С, низкая влажность, пыльные ветры.

Гималаи получают обильные осадки: 1000—2000 мм в восточных районах, на западе штата: 600—1000 мм. Случаются наводнения, причиной которых является переполнение рек в сезон дождей. Ежегодно наводнения штата приносят ущерб примерно в 95,9 миллионов долларов США. В высокогорных районах имеют место снегопады.

Леса 
Леса занимают около 12,8 % территории штата (другие источники сообщают о значительно меньшей доле лесов) и сосредоточены в Гималаях и на Гангской равнине. Леса Видхья представляют собой главным образом кустарниковую поросль. Округа Джаунпур, Гхазипур и Баллия не имеют лесных территорий совсем. Вблизи снеговой линии гор растут рододендроновые леса, ниже них — леса из ели, пихты, гималайского кедра, чира и дуба. В предгорьях произрастает сал и гигантская галдина. Вдоль рек в обилии произрастает сиссу. В лесах Видхью произрастает бутия односеменная, мадука, тик, салаи, коромандельское чёрное дерево и др.

История 
На территории Уттар-Прадеша к середине XIX века располагалась британская провинция Агра и княжество Ауд. В 1858 году их объединили; получившийся конгломерат получил название «Объединённые провинции Агры и Ауда», сокращённое в 1902 году до «Объединённых провинций». После обретения Индией независимости штат получил современное название.

В 1920 году столица территории была перемещена из Аллахабада в Лакхнау, верховный суд при этом так и остался в Аллахабаде. Уттар-Прадеш сыграл важную роль в современной индийской истории, особенно в борьбе за независимости страны.

9 ноября 2000 года из северо-западной части Уттар-Прадеш был образован новый штат — Уттаракханд.

Демография 

По данным на март 2011 года население штата составляло 199 581 477 человек. Уттар-Прадеш является крупнейшей в мире административно-территориальной единицей по населению, а из государств (помимо самой Индии) его превосходят лишь Китай, США и Индонезия. Индуисты составляют около 80 % населения штата, мусульмане — около 18 %, оставшиеся — сикхи, буддисты, христиане и джайнисты. Плотность населения составляет около 828,14 чел./км², одна из наибольших в стране.
По данным переписи 2011 года уровень грамотности населения составляет 69,7 %: 79,2 % для мужчин и 59,3 % для женщин, что всё ещё ниже среднего по стране уровня. Как и в среднем по всей стране, уровень грамотности среди мужчин существенно выше, чем среди женщин.

Языки 
Диалект кхари-боли, распространённый на западе штата, послужил основой литературного хинди, сформировавшегося к концу XIX века. В городах говорят на хинди/урду; диалект, употребляемый в Лакхнау, называют лакхнауским урду независимо от используемого алфавита. Другие языки, на которых говорят в штате (бундели, бходжпури), также близки хинди.

Административное деление 
Штат Уттар-Прадеш состоит из 18 регионов, которые делятся на 75 округов.

Регионы

Округа

Политика 
Столицей штата является Лакхнау, однако  расположен в Праяградже. В административном отношении штат разделён на 75 округов.

Уттар-Прадеш всегда играл значительную роль в политической жизни Индии. В Праяградже родились Джавахарлал Неру и Индира Ганди. Здесь же в 1975 году Верховный суд штата постановил, что последняя победила на выборах с нарушениями избирательного законодательства, и это привело к объявлению Индирой Ганди чрезвычайного положения в стране.

В настоящее время в число 80 депутатов, представляющих штат в Лок Сабхе (крупнейшая из всех штатов квота), входят: лидер Индийского национального конгресса Соня Ганди (от округа Радж Барелли), её сын Рахул Ганди (от округа Амети, который когда-то был представлен в парламенте Джавахарлалом Неру и Радживом Ганди) и бывший премьер-министр от Бхаратия Джаната Парти Атал Бихари Ваджпаи (от округа Лакхнау).

Наиболее сильные позиции в штате имеют региональные партии Самаджвади (социалистическая партия) и Бахуджан Самадж. Обе они ориентируются на избирателей из «низких» каст. Позиции Бхаратия Джаната Парти, и особенно Индийского национального конгресса, некогда сильные, за последние годы существенно ослабели. На выборах, проходивших в апреле-мае 2007 года, убедительную победу одержала партия Бахуджан Самадж, получившая 206 из 402 мест в ассамблее штата, после чего главным министром штата в четвёртый раз в своей карьере стала лидер этой партии Кумари Маявати.

Экономика 

Уттар-Прадеш — один из наиболее отсталых в экономическом отношении штатов страны. В то же время, Уттар Прадеш — вторая в стране экономика (после Махараштры), составляет 8,34 % индийского ВВП. В период с 2004 по 2009 год был отмечен темп роста в 6,29 %. Основу экономики составляет сельское хозяйство, в 1991 году 73 % населения штата были заняты в этом секторе, сельское хозяйство составляло 46 % дохода штата. Основные с/x культуры включают пшеницу, рис, бобовые, картофель, сахарный тростник, манго и др.

С ВВП в 20 миллиардов долларов США, Канпур является крупнейшим экономическим центром штата, вслед за ним — город Лакнау. Штат имеет крайне скудные запасы полезных ископаемых, наиболее крупны лишь залежи известняка в округах Мирзапур и Алмора.

На территории штата работает Ассоциация мёртвых людей. Цель её деятельности — защита прав граждан Индии, которых коррумпированные власти умышленно оформили умершими с целью незаконного изъятия их земель.

Транспорт 
В Уттар-Прадеш имеется 4 основных аэропорта (крупнейший из которых в Лакнау) и 23 взлётно-посадочных полосы. Штат имеет обширную железнодорожную сеть общей длиной 8 546 км (крупнейшая в Индии), все крупные и средние города штата соединены железнодорожными путями. Уттар-Прадеш имеет вторую после Махараштры сеть автомобильных дорог, через его территорию проходит 31 национальная трасса (National Highways) общей длиной 4 942 км. Плотность автомобильных дорог составляет 1 027 км на 1000 км² по данным на 2002 год. Наличие крупных и протяжённых рек (главным образом Ганг) также делает их важными транспортными путями.

Культура 
 Профессиональная школа Пардади Пардада для девушек

Достопримечательности 

В Уттар-Прадеше много туристических достопримечательностей национального и международного масштаба. Самым известным туристическим маршрутом считается так называемый «золотой треугольник»: Агра — Джайпур — Дели. Агра, знаменита благодаря Тадж-Махалу и форту. Неподалёку расположен «мёртвый город» Фатехпур-Сикри (XVI век), который на протяжении около 20 лет служил столицей при императоре Акбаре из династии Великих Моголов, а затем был оставлен людьми. На востоке штата вдоль Ганга протянулась цепочка святых для индуистов и буддистов городов — Канпур, Аллахабад и Варанаси, привлекающих миллионы паломников.

Примечания

Ссылки 

 Official Website of the government of Uttar Pradesh
 Railway Map
 A upgovnic site giving complete history